Ibicuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibicuí (ort), Bahia, 
 Ibicuí (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar